A pécsi 160-as jelzésű autóbusz Hirdről indult a 13-as busz vonalán, majd a Budai Állomástól a 60-as busz vonalán tett egy kört a Kertvárosban, majd visszafelé Mecsekszabolcsig közlekedett. 2016. június 16-ától 60-as jelzéssel közlekedik a Kertvárosig.

Története

Útvonala

Megállóhelyei 

|0||Hird, Harangláb utcavégállomás||align=left|
|-
|1||Hadik András utca||align=left|
|-
|2||Zengő utca||align=left|
|-
|3||Szövőgyár utca||align=left|
|-
|5||Hirdi út||align=left|
|-
|7||Kerékhegy||align=left|
|-
|9||Vasasi temető||align=left|
|-
|10||Vashíd||align=left|
|-
|11||Gabona utca||align=left|
|-
|12||Máladó utca||align=left|
|-
|13||Somogyi templom||align=left|
|-
|14||Somogyi temető||align=left|
|-
|15||Őrmezei út, Szödrös||align=left|
|-
|16||Murom||align=left|
|-
|18||Ördögárok||align=left|
|-
|20||Danitz puszta||align=left|
|-
|22||Eperfás út||align=left|
|-
|23||Andrássy út||align=left|
|-
|25||Budai Állomás||align=left|
|-
|27||Gyárvárosi templom||align=left|
|-
|29||Mohácsi út||align=left|
|-
|31||Zsolnay-negyed||align=left|
|-
|33||48-as tér||align=left|
|-
|35||Rákóczi út||align=left|
|-
|37||Autóbusz-állomás||align=left|
|-
|39||Bőrgyár||align=left|
|-
|41||Szövetség utca||align=left|
|-
|42||Árnyas utca||align=left|
|-
|43||Enyezd utca||align=left|
|-
|44||Aidinger János út||align=left|
|-
|45||Sztárai Mihály út||align=left|
|-
|47||Csontváry utca||align=left|
|-
|49||Várkonyi Nándor utca||align=left|
|-
|50||Lahti utca||align=left|
|-
|52||Krisztina tér||align=left|
|-
|54||Enyezd utca||align=left|
|-
|55||Árnyas utca||align=left|
|-
|56||Szövetség utca||align=left|
|-
|58||Bőrgyár||align=left|
|-
|59||Autóbusz-állomás||align=left|
|-
|61||Rákóczi út||align=left|
|-
|62||48-as tér||align=left|
|-
|64||Zsolnay-negyed||align=left|
|-
|66||Mohácsi út||align=left|
|-
|68||Gyárvárosi templom||align=left|
|-
|70||Budai Állomás||align=left|
|-
|71||Budai vám||align=left|
|-
|72||Meszesi iskola||align=left|
|-
|73||Körös utca||align=left|
|-
|74||Meszes||align=left|
|-
|75||Fehérhegy||align=left|
|-
|76||Árpád utca||align=left|
|-
|77||Szőlőhegyi út||align=left|
|-
|78||Mecsekszabolcsvégállomás||align=left|
|}

Jegyzetek 

Pécs megszűnt autóbuszvonalai